Коко́рин — русская фамилия.

Известные носители 
 Кокорин, Александр Александрович (род. 1991) — российский футболист.
 
 Кокорин, Али Иванович (1929—1987) — советский учёный в области алгебры, логики и кибернетики.
 
 Кокорин, Антон Сергеевич (род. 1987) — российский легкоатлет.
 Кокорин, Валерий Михайлович (род. 1949) — почётный российский строитель, меценат. 
 Кокорин, Виктор Дмитриевич (1886—1959) — русский и советский архитектор.
 Кокорин, Владимир Иванович (1951—2010) — российский научный деятель. 
 
 
 
 Кокорин, Никита Константинович (род. 1989) — казахстанский ватерполист.
 Кокорин, Николай Кириллович (1889—1917) — русский лётчик-ас, участник Первой мировой войны.
 Кокорин, Павел Михайлович (1884 — не ранее 1938) — русский поэт.
 
 Кокорин, Сергей Александрович (род. 1957) — советский и российский футболист, тренер.
 Кокорин, Станислав Михайлович (род. 1990) — российский скалолаз.
 Кокорин, Фёдор Савинович (1918—1997) — Герой Советского Союза.

Кокорина 
 Викка (настоящее имя Виктория Кокорина, род. 1974) — модель и порноактриса.
 Кокорина, Эльвира Валентиновна (1932—2015) — советская артистка балета и педагог.

См. также 
 Кокорино
 Какорин, Николай Иванович

Примечания